Noordelijke Kaukasus of Ciskaukasië, het noordelijke deel van het Kaukasusgebied
Zuidelijk Federaal District (voorheen Noord-Kaukasus), een van de zeven federale districten van Rusland
Economische regio Noord-Kaukasus, een van de 12 economische regio's van Rusland
Militair district Noord-Kaukasus, een militair district van de Strijdkrachten van de Russische Federatie
Bergrepubliek van de Noordelijke Kaukasus, een kortstondige islamitische staat